KLIA ist die Abkürzung für:
 Kuala Lumpur International Airport, siehe Flughafen Kuala Lumpur

Klia steht für:
 Klia, Abfluss des Vorderen Gotthardteichs in Merseburg

Abkürzung